Voici la liste des planètes mineures numérotées de 488001 à 489000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 488001 à 489000

488001-488100

488101-488200

488201-488300

488301-488400

488401-488500

488501-488600

488601-488700

488701-488800

488801-488900

488901-489000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000